Шад (нем. Schad) — фамилия.

 Шад, Иоганн Баптист (Иван Егорович; 1758—1834) — немецкий философ.
 Шад, Кристиан (1894—1982) — немецкий художник, график и фотограф.
 Шад, Николаус (1924—2007) — немецкий врач.

 Аббревиатура
 Школа анализа данных
 Штурмовая авиационная дивизия

 Титул
 шад — тюркский титул.